Attitude (psychologie)
 Attitude (ballet), een lichaamshouding in het ballet
 Attitude (rapper)
 Attitude (tijdschrift), een Brits homotijdschrift met Nederlandse en Thaise edities